Юбилейная медаль «10 лет Вооружённых сил Украины» — отличие министерства обороны Украины.

История 
Медаль учреждена приказом министра обороны Украины от 4 сентября 2001 года № 310

Положение 
Медалью награждаются:
 военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые имеют высокие показатели в боевой и профессиональной подготовке, образцово исполняют военные обязанности и по состоянию на 6 декабря 2001 года состоят на военной службе;
 граждане Украины и иностранные граждане, которые сделали весомый личный взнос в дело строительства Вооруженных Сил Украины.

Награждение медалью осуществляется приказом министра обороны Украины в честь дня празднования десятой годовщины Вооруженных Сил Украины.

Медаль носят с левой стороны груди и размещают после отличия Министерства обороны Украины «Ветеран военной службы».

Описание 
Медаль изготовляется из белого металла и имеет форму овального венка из лавровых ветвей, перевитых лентой белого цвета. В центре медали изображения римской цифры «Х» белого цвета на фоне эмали синего цвета. В нижней части медали — изображение двух скрещенных мечей остриём вверх жёлтого металла. На ленте размещены надписи жёлтого цвета: «1991», «2001», «Вооружённые Силы Украины».

Размер медали: длина — 35 мм, ширина — 25 мм

Обратная сторона медали плоская, с выгравированным номером.

Медаль с помощью кольца с ушком соединяется с прямоугольной колодкой, обтянутой лентой. Нижняя часть колодки фигурна и имеет вид скрещенных лавровых ветвей белого металла. Размер колодки: длина — 45 мм, ширина — 28 мм На обратной стороне колодки — застёжка для прикрепления медали к одежде.

Лента медали шелковая муаровая синего цвета с продольными полосками: посередине малинового цвета и двумя желтыми по бокам. Ширина малиновой полоски — 5 мм, жёлтых, — по 2 мм

Планка медали «10 лет Вооруженным Силам Украины» являет собой металлическую пластинку, обтянутую лентой. Размер планки: длина — 12 мм, ширина — 24 мм.

10 лет
Юбилейные медали